Sissoko ist der Name folgender Personen:

 Abdoul Sissoko (* 1990), französischer Fußballspieler
 Abdoulaye Sissoko (* 1992), malischer Fußballspieler
 Ballaké Sissoko (* 1967), malischer Musiker
 Bassirou Sissoko (* 1977), malischer Fußballspieler
 Cheick Oumar Sissoko (* 1945), malischer Filmregisseur und Politiker
 Django Sissoko (1948–2022), malischer Politiker
 Fily Dabo Sissoko (1900–1964), malischer Politiker und Schriftsteller
 Fodé Sissoko (* 1996), malischer Sprinter
 Foutanga Sissoko, malischer Betrüger, Geschäftsmann und Philanthrop

 Ibrahima Sissoko (* 1997), französischer Fußballspieler
 Mahamadou Sissoko (* 1988), französischer Fußballspieler
 Mohamed Sissoko (* 1985), malischer Fußballspieler
 Moussa Sissoko (* 1989), französischer Fußballspieler
 Moussa Sissoko (Fußballspieler, 1995) (* 1995), malischer Fußballspieler
 Oumar Sissoko (* 1987), malischer Fußballspieler
 Teninsoun Sissoko (* 1992), französische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Sissako